Circumvesuviana (Чиркумвезувиана , буквально «Вокруг Везувия») — железнодорожная компания, занимающаяся перевозками по побережью Неаполитанского залива и на север от Везувия. 142-километровая сеть полностью обособлена от остальной сети железных дорог Италии. Все линии электрифицированы, питание от воздушного контактного провода, колея 950 мм. В сети 96 станций, среднее расстояние между ними — 1,5 км.

Сеть покрывает регион с населением около 2 миллионов человек в 47 муниципалитетах, в том числе: Скафати, Сарно и Сан-Валентино Торио в провинции Салерно, Авелла и Ваяно в провинции Авеллино. Сеть формирует важную транспортную и коммерческую артерию, а также возит туристов в Помпеи, Геркуланум, Стабии.

Все линии начинаются на станции Napoli Porta Nolana, затем проходят через Napoli Garibaldi, потом разделяются и расходятся в разные стороны.

27 декабря 2012 года Circumvesuviana была поглощена компанией Ente Autonomo Volturno.

Линии 
На карте также обозначен фуникулёр от станции Синей линии Кастелламмаре-ди-Стабия — на гору Монте Файто.

Подвижной состав 
Используются два типа подвижного состава, оба электрические: электропоезда FE220 и сочленённые поезда ETR211 «Metrostar». Контактная сеть — воздушный провод — позволяет локомотивам развивать мощность до 500 кВт.

Электропоезда FE220 обычно состоят из двух поездов по 2 или 3 вагона в каждом, выкрашенных в белый цвет с красными дверями и кабинами.

26 поездов ETR211 «Metrocar» были введены в эксплуатацию между ноябрём 2008 и сентябрём 2009. Это сочленённые трёхвагонные поезда дизайна Пининфарина, произведённые Firema совместно с AnsaldoBreda, вмещающие до 450 человек и оборудованные туалетами, автопилотом и самовыравнивающейся подвеской.

Notes

См. также 
 Неаполитанский метрополитен

Ссылки 
 www.enteautonomovolturno.it
 Официальный сайт (Итальянский)
 Неофициальный сайт (в основном итальянский, кратко на английском)

Железнодорожные компании Италии
Транспорт Неаполя
Компании Неаполя
Везувий